Америчка певачица Селена објавила је двадесет четири званична сингла и седам промотивних синглова. Каријеру је започела као главна певачица Los Dinos-а 1980. године. Њени албуми с групом за независне дискографске куће нису постигли ниједан успех на топ-листама. Године 1987, њен римејк песме La Bamba Ричија Валенса заузео је 19. место на листи Billboard Hot Latin Songs у Сједињеним Америчким Државама, што је био њен први улазак на топ-листе. Девет година касније потписала је уговор с кућом EMI Latin као соло извођачица мада је њен бенд наставио турнеје с њом. Селена се појавила у песми Buenos Amigos са салвадорским певачем Алваром Торесом. Песма је достигла прво место на америчкој топ-листи Hot Latin Songs 1991, што је била Селенина прва песма број један. Следећи синглови, Baila Esta Cumbia и Como la Flor, постали су популарне песме на мексичком радију, а Como la Flor покренуо је певачицину каријеру у тој земљи. Сингл је стигао до 6. места на листи Hot Latin Songs, упркос тврдњама популарне културе да је то певачицин први сингл број један. Песма се нашла на америчкој листи Regional Mexican Digital Songs од свог издавања 2010. и даље је остала потписна песма () и најпопуларнији аудио-запис певачице.

Синглови

Соло каријера

Синглови у групи Selena y Los Dinos

Промотивни синглови и остале песме

Остали наступи

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 
 

Селена синглови